Tawa Point kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Tanjung Tawa (udde i Indonesien, lat -0,65, long 127,65), 
 Tanjung Tawa (udde i Indonesien, lat -0,38, long 127,47),

USA 

 Tawa Point (stup i USA), Arizona, Apache County, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar